Эль-Торно ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 22 км². Население — 983 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса